Чемпионат Европы по боксу 1981 года прошел в городе Тампере (Финляндия) со 2 по 10 мая. Это был 24-й чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 170 боксёров, которые представляли 22 страны.

Медалисты

Итоги поединков

Минимальный вес (— 48 кг)

Наилегчайший вес (— 51 кг)

Легчайший вес (— 54 кг)

Полулёгкий вес (— 57 кг)

Лёгкий вес (— 60 кг) 

 Виорел Иоана (Румыния) 4:1 Казимеж Адах (Польша)
 Йордан Лесов (Болгария) 4:1 Руди Финк (ГДР)
 Виктор Рыбаков (СССР) 5:0 Манфред Финдениг (Австрия)
 Рене Веллер (ФРГ) 5:0 Тибор Пуха (Чехословакия)

Полусредний вес (— 63.5 кг)

Первый средний вес (— 67 кг) 

 Цанко Ганушев (Болгария) 5:0 Лешек Чарний (Польша)
 Mihai Ciubotaru (Румыния) я.п.(3) Александр Валко (Чехословакия)
Примечание: Виса Коскела в различных источниках упоминается как член сборной Финляндии по боксу.

Средний вес (– 71 кг)

Второй средний вес (— 75 кг) 

Отборочный этап:
 Edmondo Buttiglione (Италия) неявка Ангел Ангелов (Болгария)

Полутяжёлый вес (— 81 кг)

Первый тяжёлый вес (— 91 кг)

Супертяжёлый вес (+ 91 кг) 

Отборочный этап:
 Пётр Стойменов (Болгария) 4:1 Мариан Класс (Польша)

Зачет по медалям

Ссылки 
Итоги 
ЕАЛБ
Любительский бокс

Чемпионаты Европы по боксу
Международные спортивные соревнования в Тампере
1981 год в боксе
Спорт в Финляндии в 1981 году
Май 1981 года
Чемпионаты Европы в 1981 году